Stati Uniti d'America
 Port Washington – census-designated place della Contea di Nassau, New York
 Port Washington – villaggio della Contea di Tuscarawas, Ohio
 Port Washington – città della Contea di Ozaukee, Wisconsin